Симпсонвил има више значења:
 Симпсонвил (Јужна Каролина)
 Симпсонвил (Кентаки)